Гринландия — вымышленная страна из произведений Александра Грина
 Гринландия (фестиваль) — фестиваль авторской песни

См. также 
 Гренландия